Сумово () — название населённых пунктов:

Польша 
 Сумово — деревня в Сувалкском повяте Подляского воеводства.
 Сумово —  деревня в Сейненском повяте Подляского воеводства.